Skanderup Sogn henviser til flere artikler:
 Skanderup Sogn (Skanderborg Kommune) – et sogn i Skanderborg Kommune og i Skanderborg-Odder Provsti
 Skanderup Sogn (Kolding Kommune) – et sogn i Kolding Kommune og i Malt Provsti